Mycousteria är ett släkte av svampar. Mycousteria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycousteria